Björnö kan syfta på:

Finland 
 Björnö, Raseborg – en halvö i Nyland,

Sverige 
 Björnö, Haninge kommun – en ö
 Björnö, Kalmar kommun – en herrgård
 Björnö naturreservat, Kalmar kommun – ett naturreservat i Kalmar kommun
 Björnö, Norrtälje kommun – ett gods
 Björnö, Säffle kommun – en herrgård i Gillberga socken, Värmland
 Björnö, Södertälje kommun – en ö mellan Mörkö och Lisö
 Björnö, Värmdö – ett naturreservat
  Björnö naturreservat, Värmdö kommun – ett naturreservat i Värmdö kommun
 Björnö, Västerås – en ö
 Björnö, Växjö kommun – en tätort

Se även 
 Björnön (olika betydelser)
 Bjørnø
 Björnsö